KFG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kalkgurung (Northern Territory) (Australia)
 kfg – codice ISO 639-3 della lingua kudiya